Тетрада ( — група з чотирьох) може означати:
  Тетрада — бівалент або тетрада  гомологічних хромосом;
 Тетрада (утворення пилку) — група з чотирьох  гаплоїдних незрілих  пилкових зерен, що утворилися в результаті  мейотичного ділення в ході мікроспорогенезу;
 Тетрада (генетика) — група з чотирьох гаплоїдних спор, що утворилися після  рекомбінації у деяких  грибів, наприклад, нейроспори і  дріжджів;
 Тетрада (інформатика) — група з чотирьох послідовних бітів у двійковому запису числа: половина октету, один розряд двійково-десяткового коду;
 Тетрада (астрономія) — чотири поспіль місячні затемнення;
 Тетрада Фалло — вроджена вада серця, що класично має 4 анатомічних компоненти;
 Тетради (хімія) — конфігураційні послідовності, що складаються з чотирьох конфігураційних ланок.